Алекса́ндр Масляко́в: Масляков, Александр Александрович (род. 1980) — российский телеведущий, сын А. В. Маслякова.
 Масляков, Александр Васильевич (род. 1941) — советский и российский телеведущий, режиссёр, продюсер, президент Международного союза КВН.
 Масляков, Александр Иванович (род. 1937) — директор завода полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината, лауреат Государственной премии СССР.